— японский топоним и имя:
 Судзука — японский город в префектуре Миэ.
 Судзука — река в Японии на острове Хонсю (префектура Миэ)
 Судзука — гоночная трасса в Японии.

 Suzuka (涼風) — манга авторства Сэо Кодзи.

Имя Судзука может записываться по разному, например 寿々花 ( у Судзуки Ого) и すず香 (у Судзуки Накамото).